Les Délires du pouvoir (Das Tripas Coração), film brésilien d'Ana Carolina sorti en 1982 ;
 , film portugais de Joaquim Pinto sorti en 1992.